Harrogate kan syfta på följande platser:

Australien 

 Harrogate (ort i Australien), South Australia, Mount Barker,

Storbritannien 

 Harrogate, ort, England, North Yorkshire, 
 Harrogate District – ett distrikt i North Yorkshire, England

USA 

 Harrogate (ort i USA), Tennessee, Claiborne County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar